Полин Грейс Магай Дюкрюэ  (, 4 мая 1994, Монако) — член княжеского дома Гримальди, 12-я в очереди наследования трона Монако, старшая дочь принцессы Монако Стефании Гримальди и Даниэля Дюкрюэ.

Биография 
Полин родилась в Центральном госпитале принцессы Грейс в Монте-Карло. Её мать — Стефания Гримальди, отец — . Её дедушка — тринадцатый князь Монако Ренье III, бабушка — актриса Грейс Келли. На момент рождения Полин её родители не были женаты, провели церемонию бракосочетания 1 июля 1995 год. У неё есть полнородный старший брат Луи Дюкрюэ, младшая сводная сестра Камилла Готтлиб, старший сводный брат Мишель Дюкрюэ.

Училась в Начальной школе «École Primaire» в , Франция, в течение короткого времени в лицее «», Колледже Карла III в Монако. В 2011 году в лицее имени князя Альбера I Монакского Полин получила степень бакалавра по литературе, в 2012—2015 годах училась в  в Париже по специальности Дизайн, в 2015 году начала учиться в  в области дизайна моды.

В 2001–2002 годах Полин вместе со своим братом, сестрой и мамой путешествовала по Европе с цирком , Полин участвовала в цирковых представлениях со слонами.

Полин в детстве серьёзно занималась гимнастикой.

Полин посещает различные мероприятия, интересуется модой.

Полин Дюкрюэ председатель жюри ежегодного циркового фестиваля Новое Поколение () — это ежегодное международное цирковое состязание для молодых артистов, которое проходит в рамках Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

В 2014 году Полин стала лицом косметического брэнда Lancaster, представляя эту марку в Азии.

Спортивная карьера 
Полин Дюкрюэ является конкурентоспособным прыгуном в воду, в 2010 году она участвовала в Чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров в Ахене, Германии, где представляла Монако, и в июле 2010 года в  в Хельсинки, Финляндия, где заняла 22 место на трёхметровом трамплине и 19 место на 1-метровом трамплине. В августе 2010 года входила в состав  на Летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

Участвовала в Юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду в 2008 году в Минске, где заняла 22 место на трёхметровом трамплине.

Участвовала в Meeting internatioal d’Eindhoven, где заняла 6 место на 1-метровом трамплине.

Участвовала в Зимнем юниорском чемпионате в Анже, Франция, где заняла 5 место на 1 метровом трамплине.

Участвовала в Летнем юниорском чемпионате в Страсбурге, Франция, где заняла 2 места на одно- и трёхметровых трамплинах.

Участвовала в Летних юношеских Олимпийских играх 2010 в Сингапуре. Заняла 12 место из 13 на 3 метровом трамплине.

Участвовала в 18 FINA Junior Diving World Championships в сентябре 2010 в Тусон, США, заняла 21 на 1 метровом трамплине и 29 на 3 метровом трамплине.

Личная жизнь

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт княжества Монако
 Родословная семьи Гримальди
 История семьи Гримальди
 Инстаграм Полин Дюкрюэ

Члены княжеского дома Монако
Персоналии:Монако